Classe Hydra (corazzata) della Vasilikó Nautikó, la Marina Reale greca
 Classe Hydra (fregata) della Elliniko Polemikó Navtikó
 Classe Hydra (posamine) della Koninklijke Marine